M/S Isabella, brod
 210 Isabella, asteroid
 Isabella (ime), ime
 Isabella (superračunalo), najpoznatije hrvatsko superračunalo
 Isabella (Obitelj Soprano), epizoda televizijske serije Obitelj Soprano
 Isabella Allende, čileanska spisateljica
 Isabella Ochichi, kenijska atletičarka
 Isabella Rossellini, glumica
 Operacija Isabella
 Isabella (slika Johna Everetta Millaisa)
 Isabella (otok), otok u Bassovu tjesnacu

Naselja:
 Isabella, Minnesota
 Isabella, Missouri
 Okrug Isabella, Michigan
 Isabella Township, Michigan